Il termine Lycopus può riferirsi a:

Botanica
 Lycopus – genere di piante della famiglia Lamiaceae

Zoologia
 Lycopus – genere di ragni della famiglia Thomisidae